La palabra Víctor o Victor puede referirse a:

El nombre masculino Víctor
El símbolo Víctor

Personas 
Victor, el niño salvaje de Aveyron.
 Viktor, nombre artístico del luchador Eric Thompson.

Localidades en Estados Unidos 
 Victor (California)
 Victor (Idaho)
 Victor (Iowa) 
 Victor (Montana), lugar designado por el censo
 Victor (villa), estado de Nueva York
 Victor (Nueva York)
 Municipio de Victor (condado de Roberts, Dakota del Sur)
 Municipio de Victor (condado de Osborne, Kansas)

Otros usos 

 La letra V del alfabeto fonético de la OTAN (se debe leer "víctor").
 Varias películas tienen el nombre Víctor o Victoria.
 Handley Page Victor, bombardero de reacción británico, activo desde 1958 hasta 1993.
 Victor Company of Japan, Limited o JVC, compañía japonesa de dispositivos electrónicos.
 RCA Victor, o RCA Records, discográfica fundada en 1901 con el nombre de Victor Talking Machine Company.